<noinclude>
Воло́шина — українське прізвище. Жіноча форма прізвища Волошин. Жіноча форма також може бути Волошин.

Відомі носії 
 Волошина Ада Петрівна (1941 — 2017) — українська акторка.
 Волошин Анастасія (1911 — 1994) — українська стигматичка.
 Волошина Анна В'ячеславівна ( 1991) — українська синхронна плавчиня, срібна медалістка чемпіонату Європи з водних видів спорту 2016.
 Волошина Євдокія Василівна ( 1898 —  ?) — депутат Верховної Ради УРСР першого скликання.
 Волошина Ольга Іванівна — лікар-терапевт, військовий медик.

Див. також 
 Ясеницька-Волошин Олена (1882 — 1980) — українська піаністка, музичний педагог, диригентка.
 Волошин